Филиппенков — фамилия и топоним:

 Филиппенков — хутор в Каменском районе Ростовской области России.

 Филиппенков, Сергей Александрович (1971—2015) — российский футболист.

См. также 
 Филиппенково